Signe d'Abadie peut désigner :
 en neurologie, l'analgésie ou insensibilité du tendon d'Achille à la pression, signe observé dans le  et décrit par Joseph Abadie ;
 en ophtalmologie : le spasme du muscle releveur de la paupière supérieure observé dans la maladie de Basedow, signe décrit par Charles Abadie.

Homonymie
Abadie
Ophtalmologie